Violent Pacification é um EP da banda Dirty Rotten Imbeciles, lançado contendo 4 músicas. 

Depois seria relançado junto com o álbum Dirty Rotten LP. A música Violent Pacification seria coverizada pelo Slayer anos mais tarde, e a música Couch Slouch foi incluída na trilha sonora do game, Tony Hawks American Wasteland.

Faixas
 "Violent Pacification"
 "Running Around"
 "Plastique"
 "To Open Closed Door"

Participações
 Kurt Brecht - vocal
 Spike Cassidy - guitarra
 Josh Pappé - baixo
 Eric Brecht - bateria

Álbuns de D.R.I.
Álbuns de 1984
Álbuns de hardcore punk